Влади́мир Бы́ков:
 Быков, Владимир Александрович (1927—2021) — советский и российский металлург, инженер-конструктор, изобретатель.
 Быков, Владимир Андреевич (1925—1987) — двукратный чемпион СССР по хоккею с мячом.
 Быков, Владимир Борисович (1953—2006) — доктор филологических наук, профессор.
 Быков, Владимир Васильевич (род. 1953) — глава города Кирова, военный комиссар Кировской области.
 Быков, Владимир Викторович (1949—2018) — советский и российский хоккеист и тренер.
 
 Быков, Владимир Леонидович (1932—2013) — советский дипломат.
 Быков, Владимир Михайлович (1887—1917) — русский полковник, георгиевский кавалер.
 Быков, Владимир Савельевич (род. 1932) — советский шахматист, мастер спорта СССР.
 Быков, Владимир Фёдорович (род. 1931) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.